Stratifikace (z latinského stratum – vrstva, facere – činit)

 vytváření vrstev, vrstvení, rozvrstvení
 biologie – patrovitost vegetace, rozvrstvení životního prostředí
 stratifikace (botanika) – termín týkající se dozrávání a klíčivosti semen rostlin
 geologie – stratifikace Země
 sociologie – hierarchické rozvrstvení společnosti na určité skupiny, třídy, kasty:
 Sociální stratifikace
 Pojetí stratifikace Maxe Webera
informatika – dělení populace dat do skupin (strata) podle určité charakteristiky (např. při stratifikovaném vzorkování)

Související články 
 Stratosféra